Das Pace Credit Union Canadian Classic 2003 fand vom 15. bis 20. November 2003 in Toronto, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Kategorie 4 Star. Es war mit 40.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Vorjahressieger Jonathon Power wiederholte seinen Titelgewinn mit einem Finalsieg gegen David Palmer. Er gewann die Partie mit 15:4, 12:15, 15:8, 10:15 und 15:12.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2003/04
2003